Vandœuvre-lès-Nancy  es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Meurthe y Mosela, en el distrito de Nancy y cantones de Vandœuvre-lès-Nancy-Est y Vandœuvre-lès-Nancy-Ouest.

Demografía

Puntos de interés 

 Arboretum de la Sivrite

Referencias

Enlaces externos
 INSEE

Vandoeuvre Nancy